De finale van de Copa del Rey van het seizoen 1995/96 werd gehouden op 10 april 1996 in La Romareda in Zaragoza. Het FC Barcelona van Johan Cruijff nam het op tegen Atlético Madrid. In de reguliere speeltijd werd niet gescoord, waarna er verlengingen kwamen. Daarin maakte Milinko Pantić van Atlético het beslissende doelpunt.

Bij Barcelona liet Cruijff zijn zoon Jordi de volledige finale spelen.

Wedstrijd

1996
Atlético Madrid
FC Barcelona
Voetbal in 1996
Sport in Zaragoza